A 2013-as Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat kilencedik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 6-án kezdődött meg a Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 20-án. A bajnoki címet Kevin Magnussen szerezte meg, őt Stoffel Vandoorne követte.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Megjegyzések 
 A csapat P1 Motorsport néven teljesítette a szezon első versenyhétvégéjét. A forduló után a csapatnál tulajdonosváltás történt, így az alakulat neve P1 by Strakka Racing-re változott.
 A Zytek motorok sorozatos meghibásodása miatt mindkét kvalifikáció és a második futam lerövidült, továbbá ezen a versenyen nem volt kötelező a bokszutcát meglátogatni.

Jegyzetek

További információk
A bajnokság weboldala (archív, 2013)

Formula Renault 3.5